237. Infanterie-Division steht für:

 237. Infanterie-Division (Deutsches Kaiserreich), Großverband des deutschen Heeres im Ersten Weltkrieg
 237. Infanterie-Division (Wehrmacht), deutsche Infanteriedivision im Zweiten Weltkrieg